Il singolare del Pacific Life Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Novak Đoković.

Novak Đoković ha vinto 6–2, 5–7, 6–3, contro Mardy Fish.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Roger Federer (semifinale)
 Rafael Nadal (semifinale)
 Novak Đoković (campione)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Andy Roddick (secondo turno)
 David Nalbandian (quarti di finale)
 Richard Gasquet (quarto turno)
 James Blake (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Andy Murray (quarto turno)
 Fernando González (secondo turno)
 Michail Južnyj (terzo turno)
 Paul-Henri Mathieu (terzo turno)
 Tommy Robredo (terzo turno)
 Guillermo Cañas (quarto turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Carlos Moyá (terzo turno)
 Ivo Karlović (terzo turno)
 Juan Mónaco  (terzo turno)
 Juan Carlos Ferrero (quarto turno)
 Ivan Ljubičić (quarto turno)
 Lleyton Hewitt (quarto turno)
 Nicolás Almagro (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (terzo turno)
 Radek Štěpánek (terzo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Igor' Andreev (secondo turno)
 Feliciano López (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni

Pacific Life Open 2008
ATP Tour 2008